Изотово-Боброво, Изотово Боброво. — опустевшая деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское. Фактически урочище.

География 
Находится на юго-западе региона, в северной части района около озера Чепелевское.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Томсинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Томсинской волости.

В 2010 году Томсинская волость, вместе с Изотово-Боброво и другими населёнными пунктами, была влита в состав нового муниципального образования «сельское поселение Себежское».

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Селение входило в Себежское благочиние Псковской епархии.

В XXI веке сохранилась деревянная часовня, недействующая, выстроенная приблизительно между 1830—1850.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам
Автомобильная дорога общего пользования местного значения (идентификационный номер), протяжённостью.

Примечания

Ссылки 
  на Викимапии

Населённые пункты Себежского района